Tendring är ett distrikt i Storbritannien. Det ligger i grevskapet Essex och riksdelen England, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden London. Distriktet har 138 539 invånare (2001).

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Civil parishes 
 Alresford, Ardleigh, Beaumont-cum-Moze, Bradfield, Brightlingsea, Elmstead, Frating, Frinton and Walton, Great Bentley, Great Bromley, Great Oakley, Harwich, Lawford, Little Bentley, Little Bromley, Little Clacton, Little Oakley, Manningtree, Mistley, Ramsey and Parkeston, St. Osyth, Tendring, Thorpe-le-Soken, Thorrington, Weeley, Wix, Wrabness.

Källor 

 
Englands distrikt
Essex
Halvöar i England